De Supercup van Kazachstan 2010, de derde Supercup van Kazachstan,was een wedstrijd tussen landskampioen Aqtöbe FK en bekerwinnaar Atıraw FK.

2010
Kazachstan
Sport in Astana